Jacob Viner (Montreal, 3 mei 1892 - 12 september 1970) was een Canadees econoom.

Hij wordt samen met Frank Knight en Henry Simons beschouwd als een van de "inspirerende" mentoren tijdens de beginjaren van de Chicago School of Economics in de jaren 1930: hij werd daarna een van de leidende figuren van de economische faculteit van de Universiteit van Chicago.

Voetnoten

Canadees econoom